Khamcha-i (în ) este un district (Amphoe) din provincia Mukdahan, Thailanda, cu o populație de 46.987 de locuitori și o suprafață de 645,7 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 87 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Mukdahan